The U.S. vs. John Lennon — альбом-саундтрек к одноимённому документальному фильму 2006 года США против Джона Леннона, выпущенный в сентябре 2006. Альбом в американском чарте альбомов-саундтреков U.S. Top Soundtracks 14 октября 2006 поднялся до 19-го места.

Список композиций 
Автор всех песен — Джон Леннон, кроме указанных особо.

Примечания:
 «Attica State» (трек 9) — записана в 1971 году на концерте John Sinclair Freedom Rally, состоявшемся в зале Crisler Arena в городе Ann Arbor, штат Мичиган, США; ранее эта запись не выпускалась.
 «How Do You Sleep» (инструментальная версия) (трек 13) — ранее эта запись не выпускалась.
 «John Sinclair» (трек 15) — записана в 1971 году на концерте John Sinclair Freedom Rally, состоявшемся в зале Crisler Arena в городе Ann Arbor, штат Мичиган, США.

Издания

Примечания 

Саундтреки 2006 года
Саундтреки Capitol Records
Саундтреки EMI Records
Саундтреки Parlophone
Саундтреки, опубликованные посмертно
Альбомы, спродюсированные Джоном Ленноном
Альбомы, спродюсированные Йоко Оно
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы, спродюсированные David Leaf
Альбомы, спродюсированные Lisa Wohl
Сборники 2006 года
Сборники Capitol Records
Сборники EMI Records
Сборники Parlophone
Сборники на английском языке
Сборники Джона Леннона